Jászberény beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Jászberény 
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Jászberény
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Jászberény